Letão-brasileiro () é um brasileiro de completa ou parcial ancestralidade letã, ou um letão residente no Brasil. O Brasil tem um número estimado de cerca de vinte e cinco mil letões e seus descendentes mais próximos.

Letonia
Imigração letã no Brasil
Brasileiros de ascendência europeia
Relações entre Brasil e Letônia